Le Championnat d'Europe de football espoirs 1984 est la quatrième édition du championnat d'Europe des nations espoirs. Il se déroule du 28 février au 24 mai 1984. L'Angleterre remporte le titre pour la seconde fois.

Tableau final

Références et liens

Références

Voir aussi 
 L'Euro espoirs 1984 sur le site de l'UEFA

Championnat d'Europe de football espoirs
 
Football en 1984